"San Bartolomé", forma castelhanizada de São Bartolomeu, pode significar:

 San Bartolomé, município espanhol das Canárias
 San Bartolomé (distrito), distrito peruano do departamento de Lima
 San Bartolomé de Tirajana, município espanhol das Canárias
 San Bartolomé de las Abiertas, município espanhol de Castela-Mancha
 San Bartolomé Jocotenango, município guatemalteco do departamento de El Quiché
 San Bartolomé de Béjar, município espanhol de Castela e Leão
 San Bartolomé de la Torre, município espanhol de Castela e Leão
 San Bartolomé de Corneja, município espanhol de Castela e Leão
 San Bartolomé de Pinares, município espanhol de Castela e Leão
 San Bartolomé Milpas Altas, município guatemalteco do departamento de Sacatepéquez
 Colonia San Bartolomé, município argentino da província de Córdova
 Cumbres de San Bartolomé, município espanhol de Andaluzia
 Riaguas de San Bartolomé, município espanhol de Castela-Mancha
 Aldeanueva de San Bartolomé, município espanhol de Castela-Mancha
 San Bartolomé Perulapía, em El Salvador

Ver também
 

Desambiguações de topônimos